Mastiaux ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Mastiaux (* 1964), deutscher Chemiker und Manager in Energieunternehmen
 Johann Gottfried von Mastiaux (1726–1790), kurkölnischer wirklicher Hofkammerrat, Amtmann zu Neersen, Edler auf Neuenhoven 
 Kaspar Anton von Mastiaux (1766–1828), Domherr und königlich-bayerischer Geheimer Rat
 Wilhelm Mastiaux, deutscher Architekt aus Damme (Dümmer)